

Географические названия 
 Тепетитан — поселение в Мексике, штат Табаско, муниципалитет Макуспана.
 Тепетитан — город в Сальвадоре, в департаменте Сан-Висенте.